Costa Ricaans voetbalelftal (mannen)
 Costa Ricaans voetbalelftal (vrouwen)